Andrea Vuerich – fondista e combinatista nordico italiano
 Gaia Vuerich – ex fondista italiana
 Luca Vuerich – alpinista e fotografo italiano